Mužská čtyřhra Stockholm Open 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do deblové soutěže stockholmského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Oliver Marach a Mate Pavić, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nenasazený pár Britů Luke Bambridge a Jonny O'Mara, který ve finále za 1.42 hodiny zdolal novozélandsko-nizozemské turnajové trojky Marcuse Daniella s Wesleym Koolhofem po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po triumfu na červnovém Nature Valley International 2018 v Eastbourne získali druhou společnou trofej i druhé tituly na okruhu ATP Tour. Celkový poměr zápasů vítězného dua na túře ATP po turnaji činil 9–4.

Nasazení párů 

  Marc López /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Jack Sock /  Jackson Withrow (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (finále)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2018
ATP World Tour 2018